– japoński serial rysunkowy w konwencji anime, Na Podstawie Powieści Carlo Collodi'ego.

Fabuła 
Żyjący w samotności stary snycerz Gepetto tworzy z konaru prastarego dębu drewnianego pajacyka imieniem Pinokio. Wróżka stająca na straży prastarego dębu ożywia Pinokia. Pinokio wciąż jest drewnianą marionetką, jednak spotykając na swej drodze wiele przykrości marzy o byciu człowiekiem. Jednak musi udowodnić, jest wart prawdziwego człowieczeństwa. Wskazówki jak stać się istotą u szlachetnym sercu dają mu Wróżka oraz duch Świerszcza, który zmarł w pracowni Gepetta.

Obsada głosowa

Wersja polska 
Wersja polska: Master Film
Reżyseria:
 Maria Horodecka (odc. 1-8, 10, 13-15, 22-28, 30),
 Paweł Łysak (odc. 16-20)
Dialogi:
 Dorota Filipek-Załęska (odc. 1-8, 10, 22-28, 30),
 Maria Horodecka (odc. 13-15),
 Jan Chyżan (odc. 16-20)
Dźwięk:
 Małgorzata Gil (odc. 1-8, 10, 13-15, 22-28, 30),
 Monika Szuszkiewicz (odc. 16-18),
 Anna Barczewska (odc. 19-20)
Montaż:
 Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 1-6),
 Małgorzata Rodowicz (odc. 7),
 Aleksandra Stępniewska (odc. 8, 10),
 Zbigniew Kostrzewiński (odc. 13-15, 19-20, 22-28, 30),
 Agnieszka Kołodziejczyk (odc. 16-18)
Kierownik produkcji i konsultacja muzyczna: Dariusz Falana
Wystąpili:
 Jacek Braciak – Pinokio
 Włodzimierz Press – Geppetto
 Agata Gawrońska –
 Wróżka,
 pani Kilgore (odc. 16),
 dworzanie (odc. 19)
 Cezary Kwieciński –
 Świerszczyk
 wieśniak z pochodnią#3 (odc. 18-19)
 Krzysztof Zakrzewski – Lisek
 Robert Tondera –
 Łasek,
 Franco,
 publiczność Ogniojada (odc. 2, 30),
 jeden z leniuchów (odc. 8)
 chłopiec w okularach na przyjęciu u Melody (odc. 13),
 jeden z widzów na królewskim placu (odc. 19),
 dworzanie (odc. 19)
 Tomasz Marzecki – Ogniojad
 Zbigniew Bielski – Narrator (odc. 1-14, 26)
 Piotr Bąk – Narrator (odc. 16, 18-19, 30)
 Ryszard Olesiński –
 nauczyciel (odc. 5, 8),
 jeden z mężczyzn chcących kupić Pinokia (odc. 13),
 pan Bagman, tata Franca (odc. 14),
 pan Giuseppe (odc. 16)
 sługa Pinokia (odc. 18),
 dworzanin (odc. 18),
 wieśniak z pochodnią#1 (odc. 18),
 wieśniak z pochodnią#4 (odc. 18),
 Szczurek (odc. 19, 30, 36),
 jeden z widzów na królewskim placu (odc. 19),
 doktor Diefenbaker (odc. 19),
 publiczność Ogniojada (odc. 30),
 właściciel stodoły (odc. 30)
 Monika Wierzbicka –
 Ania,
 marionetka z fioletowymi włosami (odc. 2),
 dziewczynka zachęcająca Pinokia do udania się do krainy lenistwa (odc. 2),
 dziewczynka z niebieską chustą na głowie (odc. 5),
 motylica z czerwonym tułowiem (odc. 13)
 dziewczyna tańcząca z Piką (odc. 16)
 Małgorzata Puzio –
 Róża,
 marionetka w czerwonych spodenkach (odc. 1),
 blondowłosa marionetka (odc. 2),
 tęga dziewczynka (odc. 5),
 chuda dziewczynka (odc. 5),
 farmerka (odc. 19),
 publiczność Ogniojada (odc. 30)
 Krzysztof Strużycki –
 Marco,
 Janek (odc. 5),
 jeden z dzieciaków grających w piłkę (odc. 8),
 chłopak, który musiał przesiąść się na dach rydwanu (odc. 8)
 Jacek Kopczyński –
 Gino,
 jeden z leniuchów (odc. 8),
 gruby chłopiec na przyjęciu u Melody (odc. 13)
 Adam Biedrzycki –
 marionetka arlekin (odc. 1-2),
 publiczność Ogniojada (odc. 2),
 Wojciech Machnicki – marionetka-pajac (odc. 2)
 Cezary Nowak –
 ojciec Janka (odc. 5),
 Indianin (odc. 8),
 jeden z mężczyzn chcących kupić Pinokia (odc. 13),
 żuczek (odc. 14),
 trójgłowy wąż (odc. 26)
 Mirosława Nyckowska –
 Nora (odc. 5),
 matka Melody (odc. 13)
 Krystyna Królówna –
 matka Janka (odc. 5),
 hrabina Eleonora (odc. 6-7),
 Jane Ethichs (odc. 16),
 oburzona kobieta (odc. 18),
 wieśniaczka z pochodnią (odc. 18)
 Józef Mika
 chłopiec w czapce studenckiej (odc. 5),
 jeden z mieszkańców (odc. 6),
 jeden z leniuchów (odc. 8),
 motyl z niebieskim tułowiem (odc. 13),
 Beata Łuczak
 córka lekarza (odc. 5),
 samica wiewiórki (odc. 14)
 Teresa Lipowska – Rachela, Wiedźma z Czarciego Boru (odc. 6-7)
 Iwona Rulewicz –
 Makosia / Makowa Wiedźma (odc. 8),
 śmiejąca się dziewczynka (odc. 30)
 Andrzej Gawroński – nauczyciel wyrzucający książki (odc. 8)
 Jolanta Wilk –
 Melody (odc. 13),
 tańcząca dziewczynka (odc. 26) 
 Wojciech Paszkowski –
 ojciec Melody (odc. 13),
 kruk (odc. 14)
 Małgorzata Drozd –
 jedna z kobiet chcących kupić Pinokia (odc. 13),
 guwernantka (odc. 13)
 Rafał Sisicki –
 chłopiec w okularach na przyjęciu u Melody (odc. 13),
 samiec wiewiórki (odc. 14),
 jeden z drwali (odc. 14)
 Krzysztof Stelmaszyk –
 pan Trumble (odc. 14),
 Szczurek (odc. 26),
 lekarz (odc. 26),
 tańczący chłopiec (odc. 26)
 Mikołaj Klimek –
 sowa (odc. 14),
 woźnica (odc. 16)
 Stefan Knothe – chrząszcz (odc. 14)
 Mirosława Krajewska – gołębica (odc. 14)
 Jan Kulczycki –
 mierzący dąb (odc. 14),
 jeden z drwali (odc. 14),
 królewski strażnik (odc. 19),
 farmer#1 (odc. 19),
 dworzanie (odc. 19)
 Robert Czebotar – szympans Pika (odc. 16)
 Jacek Jarosz – lord Donaldson (odc. 18)
 Tomasz Bednarek –
 Tony (odc. 18),
 jeden z mieszkańców (odc. 18),
 chłopiec (odc. 18),
 mężczyzna uciszający oburzoną kobietę (odc. 18),
 wieśniak z pochodnią#2 (odc. 18)
 Wiesław Machowski – puchacz stojący na straży klonu (odc. 19)
 Włodzimierz Bednarski – król (odc. 19-20)
 Ewa Serwa –
 królowa (odc. 19-20),
 widz na królewskim placu (odc. 19),
 jeden z widzów na królewskim placu (odc. 19),
 dworzanie (odc. 19)
 Beata Jankowska –
 księżniczka Penelopa (odc. 19),
 zabawki ze skrzypiec (odc. 19),
 dworzanie (odc. 19)
 Janusz Wituch –
 farmer #2 (odc. 19),
 jeden z widzów na królewskim placu (odc. 19),
 herold (odc. 19),
 dworzanie (odc. 19)
 Adam Bauman – mężczyzna wskazujący drogę na Wężowy Wierch (odc. 26)
 Jacek Czyż – Dragonero (odc. 36)
 Andrzej Arciszewski – Gero (odc. 36) 
 Zbigniew Konopka
 Anna Apostolakis
 Brygida Turowska
 Tomasz Zaliwski
 Dariusz Odija
 Henryk Łapiński
 Joanna Orzeszkowska
 Jarosław Boberek
i inni

Lektor: Maciej Gudowski

Teksty piosenek: Adam Kodman (odc. 2, 4, 8, 14)
Opracowanie muzyczne: Eugeniusz Majchrzak (odc. 2, 4, 8)

Wersja VHS, VCD 
Serial został wydany na VHS i VCD.

 Polski dystrybutor (vhs): Muvi (film pełnometrażowy będący kompilacją odcinków, dwie edycje z różnymi okładkami); Javi Video.

Pinokio. Bajkowe królestwo

 Polski dystrybutor (video-cd): Demel-Javi.

Pinokio. Największe przygody (Ten pajacyk ożył, Nie chcę być pajacem)

Odcinki 
 Serial składa się z 52 odcinków.
 Serial był emitowany na kanałach TVN i Fox Kids (wszystkie odcinki) oraz na kanale Jetix Play (były tu emitowane odcinki 1-30 z pominięciem 11, 12, 21 i 29).
 Serial na Jetix Play był emitowany od 3 listopada 2003 roku (odcinki 1-20). Kolejne odcinki (21-30) Jetix Play emitował od 4 września 2006 roku.

Spis odcinków

Zobacz też 
 Pinokio (serial animowany 1976)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie wersje telewizyjnych seriali anime
Filmowe adaptacje utworów Carla Collodiego
Japońskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1972
Seriale telewizyjne zakończone w 1973